Lieberson ist der Familienname folgender Personen:

 Lorraine Hunt Lieberson (1954–2006), US-amerikanische Mezzosopranistin
 Peter Lieberson (1946–2011), US-amerikanischer Komponist
 Stanley Lieberson (1933–2018), US-amerikanischer Soziologe